Села:
 Грізне — Запорізька область, Вільнянський район
 Грізне — Кіровоградська область, Компаніївський район